Osoby
 Joseph Louis Lagrange (1736–1813) – matematyk i astronom pochodzenia francusko-włoskiego.
 Marie-Joseph Lagrange (1855–1938) – dominikanin, biblista, palestynolog, założyciel École biblique

Miejscowości we Francji:
 Lagrange (Landy) – miasto w regionie Akwitania
 Lagrange (Territoire-de-Belfort) – miasto w regionie Franche-Comté
 Lagrange (Pireneje Wysokie) – miasto w regionie Midi-Pyrénées

Miejscowości w USA:
 Lagrange – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Lagrange – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 Lagrange – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 La Grange – miejscowość w stanie North Caroline

Gminy w USA:
 Lagrange (ang. Lagrange Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bond
 Lagrange (ang. Lagrange Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Lagrange (ang. Lagrange Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain

Technika:
 „Lagrange” – francuski okręt podwodny z czasów I wojny światowej i okresu międzywojennego
 Okręty podwodne typu Lagrange – typ francuskich okrętów podwodnych z okresu I wojny światowej

 Zobacz też
 punkt Lagrange’a